Ива́н Арсе́ньев: Арсеньев, Иван Алексеевич (1783—1851) — генерал русской императорской армии.
 Арсеньев, Иван Николаевич (1918—1984) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Арсеньев, Иван Степанович (1754—1830) — бригадир, помещик, владелец усадьбы Александрово-Щапово.